Hans Hugi ist der Name folgender Personen:

* Hans Hugi (Politiker) (1562–1643), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Biel 
 Hans Hugi (Bauingenieur) (Hans R. Hugi; 1928–2015), Schweizer Bauingenieur